Световното първенство по волейбол 2010 се провжда в Италия от 25 септември, 2010 до 10 октомври, 2010. 24 отбора участват в турнира.

Квалификации

Групи 

 Тегленето бе в Рим, Италия на 28 октомври, 2009.

Зали

Първи етап

Група A 

|}

|}

Група B 

|}

|}

Група C 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Втори етап

Група G 

|}

|}

Група H 

|}

|}

Група I 

|}

|}

Група L 

|}

|}

Група M 

|}

|}

Група N 

|}

|}

Трети етап

Група O 

|}

|}

Група P 

|}

|}

Група Q 

|}

|}

Група R 

|}

|}

Финален етап

Полуфинал за 9 – 12 място 

|}

Мач за 11-о място 

|}

Мач за 9-о място 

|}

Полуфинал за 5 – 8 място 

|}

Мач за 7-ото място 

|}

Мач за 5-о място 

|}

Полуфинал за 1 – 4 място 

|}

Мач за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Индивидуални награди 
 Най-полезен играч (MVP):  Мурило Ендреш
 Най-резултатен играч:  Ибан Перез
 Най-добър нападател:  Максим Михайлов
 Най-добър на блокада:  Робертланди Симон
 Най-добър на сервис:  Клей Стенли
 Най-добър на поста либеро:  Фердинанд Тиле

Състав на България 
 България: Владимир Hиколов, Матей Казийски, Христо Цветанов, Андрей Жеков, Цветан Соколов, Светослав Гоцев, Валентин Братоев, Виктор Йосифов, Тодор Алексиев, Hиколай Пенчев, Hиколай Hиколов, Константин Митев, Теодор Салпаров. Главен треньор – Силвано Пранди

Източници 
 Архив на волейболните резултати

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Световни първенства по волейбол
Волейбол в Италия